Vitringa est un patronyme néerlandais notamment porté par :
 Campeius Vitringa (1659-1722), un théologien et hébraïsant protestant néerlandais ;
 Herman Hendrik Vitringa (1757-1801), un homme politique néerlandais.